Kaltenbrunn steht für:
 Gut Kaltenbrunn, Gemeinde Gmund am Tegernsee, Bayern
 Maria Kaltenbrunn, Kapelle bei Göss (Gemeinde Leoben), Steiermark
 Unsere Liebe Frau zum Kaltenbrunn, Wallfahrtsstätte bei Ranschbach, Rheinland-Pfalz

Kaltenbrunn ist der Nachname folgender Personen:
 Henry Kaltenbrunn (1897–1971), südafrikanischer Radrennfahrer

Kaltenbrunn  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Deutsch Kaltenbrunn, Marktgemeinde im Burgenland

Ortsteile in Deutschland:
 Kaltenbrunn (Auerbach), Ortsteil der Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Kaltenbrunn (Aying), Ortsteil der Gemeinde Aying, Landkreis München, Bayern
 Kaltenbrunn (Bergen), Ortsteil der Gemeinde Bergen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kaltenbrunn (Bischofsmais), Ortsteil der Gemeinde Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern
 Kaltenbrunn (Bodenwöhr), Ortsteil der Gemeinde Bodenwöhr, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Kaltenbrunn (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Kaltenbrunn (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kaltenbrunn (Garmisch-Partenkirchen), Ortsteil des Marktes Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Kaltenbrunn (Geiselhöring), Ortsteil der Stadt Geiselhöring, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kaltenbrunn (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Kaltenbrunn (Itzgrund), Ortsteil der Gemeinde Itzgrund, Landkreis Coburg, Bayern
 Kaltenbrunn (Kirchberg im Wald), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg im Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Kaltenbrunn (Leiblfing), Ortsteil der Gemeinde Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kaltenbrunn (Mitwitz), Ortsteil des Marktes Mitwitz, Landkreis Kronach, Bayern
 Kaltenbrunn (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Kaltenbrunn (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Kaltenbrunn (Spalt), Ortsteil der Stadt Spalt, Landkreis Roth, Bayern
 Kaltenbrunn (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kaltenbrunn (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Kaltenbrunn (Vilsheim), Ortsteil der Gemeinde Vilsheim, Landkreis Landshut, Bayern
 Kaltenbrunn (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Kaltenbrunn (Walldürn), Ortsteil der Stadt Walldürn, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Kaltenbrunn (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Markt Kaltenbrunn, Ortsteil der Gemeinde Weiherhammer, Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab, Bayern

Ortsteile in Österreich:
 Kaltenbrunn (Gemeinde Völkermarkt) (slowen. Mrzla Voda), Katastralgemeinde von Völkermarkt, Kärnten
 Kaltenbrunn (Gemeinde Grafenschlag) in Niederösterreich
 Kaltenbrunn (Gemeinde Gleisdorf), Katastralgemeinden und Ortschaft von Gleisdorf, Bezirk Weiz, Steiermark
 Kaltenbrunn (Gemeinde Leoben), Ortslage von Göß bei Leoben, Steiermark
 Kaltenbrunn (Gemeinde Kaunertal) in Tirol

Ortsteile in Südtirol:
 Kaltenbrunn (Südtirol), Ort in Südtirol, Fraktion der Gemeinden Montan und Truden

sowie:
 Roosna-Alliku (dt. Kaltenbrunn), Gemeinde im Kreis Järva, Estland
 Froidefontaine (dt. Kaltenbrunn), Gemeinde im Département Territoire de Belfort, Frankreich (historischer deutscher Name) 
 Keszőhidegkút (dt. Kaltenbrunn in der Tolnau), Gemeinde in Ungarn
 Studzienna (ehem. Kaltenbrunn), Kreis Glatz, Polen 
 Myslakow (ehem. Kaltenbrunn), bei Swidnica, Polen 
 Dúbravka (Bratislava) (dt. Kaltenbrunn), Stadtteil von Bratislava, Slowakei
 Kaproun (dt. Kaltenbrunn), Ortsteil von Kunžak, Tschechien
 Kaldabruņa, Ort im Bezirk Jēkabpils, Lettland
  Kaltenbrunn, historischer deutscher Name für Fužine (Ljubljana), heute Teil des Stadtbezirks Moste von Ljubljana, Hauptstadt Sloweniens

Siehe auch:
 Kaltenborn (Begriffsklärung)
 Kaltenbrunnen
 Kaltenbrunner
 Kaltenbronn
 Kaltbrunn
 Kaltenbrunnerhütte
 Kaltenbrunner Tal
 Schloss Kaltenbrunn